Disco d'oro – riconoscimento costituito da un disco in oro riproducente un disco in vinile, che viene dato agli artisti musicali per certificare un dato numero di copie vendute (in origine un milione)
Disco d'oro vol. 1 – il primo volume di 2 che contiene alcuni grandi successi del cantante napoletano Mario Merola, del 2002
Disco d'oro vol. 2 – il secondo volume della raccolta, del 2002
Disco d'oro – terzo album in studio del gruppo folk rock riccionese Nobraino, del 2012
Disco d'Oro – negozio sito nel centro storico di Bologna, dal 1976 punto di riferimento per l'area artistica alternativa